Lowndes County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Lowndes County (Alabama) – okres státu Alabama
 Lowndes County (Georgie) – okres státu Georgie
 Lowndes County (Mississippi) – okres státu Mississippi